Дежнёвка — топоним в России:

 Дежнёвка — село в Смидовичском районе Еврейской автономной области, Николаевское городское поселение.
 Дежнёвка — станция в Смидовичском районе Еврейской автономной области, Камышовское сельское поселение.
 Дежнёвка — станция Хабаровского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Дежневка — река, правый приток р. Кэнылин, Чукотский АО, координаты 67°56’N 173°41’E, карта Q-59-012.

См. также 
 Дежнёво